Onderdistrict in Indonesië
 Sukaresik (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukaresik (Sindangkasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukaresik (Sidamulih), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukaresik (Sukaresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java